Las Plazas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Plazas, Hidalgo, ort, Tizayuca, 
 Las Plazas, delstaten Mexiko, ort, Zumpango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar